Nepal Army Club é um clube de futebol do Nepal. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Nepal